Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2014, classée en catégorie Premier, se dispute du 17 au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Alizé Cornet, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alla Kudryavtseva et Anastasia Rodionova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Dubai
Sport aux Émirats arabes unis en 2014
Tennis en février 2014